Le mot karakuri signifie « mécanisme » ou « astuce » en japonais. Il fait généralement référence aux karakuri ningyō, des poupées mécaniques ou automates.

Il peut aussi faire référence aux œuvres suivantes :
 Karakuri Circus, un manga de Kazuhiro Fujita prépublié entre 1997 et 2006.
 Karakuri Dôji Ultimo ou simplement Ultimo, un manga scénarisé par Stan Lee et dessiné par Hiroyuki Takei prépublié depuis 2008.
 Karakuri kiden Hiwou senki, un anime produit en 2001 par les Studio Bones.
 Karakuri Odette, un manga de Julietta Suzuki prépublié entre 2005 et 2007.